Свети апостол Јаков може да се односи на:
Светог Јакова Праведног
Светог апостола Јакова Заведејева
Светог апостола Јакова Алфејева